Shūrāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūrāb (källa i Iran), Zanjan, 
 Shūryāb, ort, Khorasan, 
 Shūrāb Khān, ort, Kurdistan, 
 Shūr Āb-e Hezāreh, ort, Kurdistan, 
 Shūrāb-e Ḩājjī, ort, Kurdistan, 
 Kūh-e Shūrū (bergskedja), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar